Дми́трий Беля́ев:
 Беляев, Дмитрий Анатольевич (род. 1976) — российский исполняющий обязанности ректора Ухтинского государственного технического университета.
 Беляев, Дмитрий Васильевич (1921—2007) — русский советский живописец.
 Беляев, Дмитрий Дмитриевич (1875—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Беляев, Дмитрий Константинович (1917—1985) — русский и советский генетик.
 Беляев, Дмитрий Фёдорович (1846—1901) — русский филолог и византинист.